Ива́н Гага́рин:
 Гагарин, Иван Алексеевич (1771—1832) — действительный тайный советник, сенатор, театрал.